Riourik, en russe : Рюрик, nom slave porté par le prince de Novogorod, Riourik, ce nom fut également attribué à différents navires de la Marine impériale de Russie.

Personnalité 
Riourik : (vers 830-879), chef des Varègues, en 862, il prit le constrôle de Ladoga, construisit la colonie de Veliky Novgorod près de Novgorod, il fonda la dynastie des Riourikides dont le représentant le plus célèbre fut Ivan IV le Terrible, par la première épouse de ce dernier, Anastasia Romanovna Zakharine (1520-1560) succéda la dynastie des Romanov, dont le dernier représentant fut Nicolas II de Russie ;
Riourik Rostislavitch : (?-1214), fils de Rostislav Mstislavitch, Prince de Kiev.

Marine impériale de Russie 

 : frégate à vapeur et à roue construite en 1851 pour la Marine impériale de Russie, ce navire fut utilisé pour escorter les yachts impériaux. Cette frégate prit part à la Guerre de Crimée (1853-1856) puis servit dans la flotte de la Baltique;
 : Croiseur de la Marine impériale de Russie, il prit part à la Guerre russo-japonaise de 1904-1905, il fut sabordé lors de la bataille d'Ulsan le ;
 : Croiseur lourd de la Marine impériale de Russie, il fut le fleuron de la flotte de la Baltique pendant la Première Guerre mondiale.

Littérature 
Riourik Ivnev : en russe : Рюрик Ивнев, de son vrai nom : Mikhaïl Alexandrovitch Kovalev (1891-1981), poète, traducteur et romancier russe ; 
Riourik Konstantinovitch Minyar-Beloruchev : en russe Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев, (1922-2000), traducteur et enseignant russe, il apporta une importante contribution à la théorie et à la pratique de la traduction, il fut le fondateur de l'école moderne de traduction et de l'enseignement des langues étrangères à l'école militaire (aujourd'hui Faculté des langues étrangères à l'Université militaire du Ministère de la Défense. Il traduisit les discours de Fidel Castro, Charles de Gaulle. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques sur la théorie de la traduction et de l'enseignement des langues étrangères. Quelques-unes de ses œuvres : Méthodes de transfert de la formation à l'oreille (1959), Théorie générale de la traduction et de l'interprétation (1980), Cours d'interprétation (1999), Théorie et méthode de traduction (1996), Comment devenir traducteur ?   (1999), etc. Il fut également un pilote lors de la Seconde Guerre mondiale, au cours de ses 19 sorties il obtint un certain nombre de succès.

Notes et références